Valeur mobilière de placement

 Le volume moyen plaquettaire, dans les résultats d'hémogrammes
 Visite Médicale périodique (visite d'aptitude dans l'armée; tous les 2 ans)

Références